Николай Валерианович Алашеев (1869 — 1918) — депутат второй Государственной думы от Вятской губернии, член Народно-социалистической фракции.

Биография 

Родился в дворянской семье. Получил университетское образование. До 1906 года состоял на земской службе. Являлся гласным Вятского губернского земского собрания и председателем Елабужской уездной земской управы. После оставления земской службы выехал за рубеж. Имел земельное владение (село Токмашка Елабужского уезда Вятской губернии). Член Народно-социалистической партии.

14 февраля 1907 г. был избран во вторую Государственную думу от общего состава Вятского губернского избирательного собрания. Будучи депутатом, входил в Народно-социалистическую фракцию. Был членом комиссий по запросам и о неприкосновенности личности. Неоднократно выступал в думских прениях.

Был убит членами комитета крестьянской бедноты деревни Красный Ключ в 1918 году.

Примечания

Литература 
 Государственная Дума Российской империи: 1906—1917. Энциклопедия. М., 2008. С. 12.
 Н. М. Валеев, Н. Г. Валеева. Елабуга, Харбин, Сидней … Идел-Пресс, 2007 — С. 207 (на с. 184)

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1869 году
Народные социалисты